El término sexmo hace referencia a:

Sexmo o sexma, división administrativa medieval española en Castilla.
Sexmo o sexma, división administrativa medieval española en Aragón.
El Sexmo, barriada del municipio malagueño de Cártama (España).